Cassadaga ist der Name mehrerer Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Cassadaga (Florida)
 Cassadaga (New York)

Zudem bezeichnet es:
 Cassadaga (Album), ein Album von Bright Eyes